|-
| 120401 - || || 3 de setembre, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120402 - || || 8 de setembre, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 120403 - || || 11 de setembre, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120404 - || || 14 de setembre, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120405 Svyatylivka || || 24 de setembre, 2005 || Andrushivka || O. Gerashchenko, Yu. Ivashchenko
|-
| 120406 - || || 26 de setembre, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120407 - || || 25 de setembre, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120408 - || || 24 de setembre, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120409 - || 2178 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120410 - || 2225 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120411 - || 2857 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120412 - || 3017 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120413 - || 4815 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120414 - || 4880 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120415 - || 6057 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120416 - || 6123 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120417 - || 6264 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120418 - || 6633 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120419 - || 2308 T-1 || 25 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120420 - || 4133 T-1 || 26 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120421 - || 1604 T-2 || 24 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120422 - || 2023 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120423 - || 2061 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120424 - || 2099 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120425 - || 2113 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120426 - || 3080 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120427 - || 1155 T-3 || 17 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120428 - || 2128 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120429 - || 2225 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120430 - || 2303 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120431 - || 2448 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120432 - || 2614 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120433 - || 3132 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120434 - || 3202 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120435 - || 3310 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120436 - || 4589 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120437 - || 5101 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120438 - || 1978 NU || 7 de juliol, 1978 || Palomar || J. G. Williams
|-
| 120439 - || || 7 de novembre, 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 120440 - || || 7 de novembre, 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 120441 - || || 25 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 120442 - || 1981 DW || 28 de febrer, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 120443 - || || 28 de febrer, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 120444 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 120445 - || || 6 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 120446 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 120447 - || || 7 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 120448 - || || 3 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 120449 - || || 6 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 120450 - || 1982 SV || 20 de setembre, 1982 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 120451 - || 1983 QU || 30 d'agost, 1983 || Palomar || J. Gibson
|-
| 120452 Schombert || 1988 NA || 6 de juliol, 1988 || Palomar || A. Maury
|-
| 120453 - || || 14 de setembre, 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 120454 - || || 16 de setembre, 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 120455 - || || 3 d'abril, 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120456 - || 1989 JB || 3 de maig, 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 120457 - || || 28 d'agost, 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 120458 - || || 22 de setembre, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120459 - || || 22 de setembre, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120460 Hambach || || 13 d'octubre, 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 120461 Gandhi || || 10 d'octubre, 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 120462 Amanohashidate || || 26 d'octubre, 1990 || Geisei || T. Seki
|-
| 120463 - || || 8 d'abril, 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120464 - || || 6 d'agost, 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120465 - || || 6 d'octubre, 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| 120466 - || || 3 de novembre, 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120467 - || || 4 de novembre, 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120468 - || || 4 de novembre, 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120469 - || || 29 de febrer, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 120470 - || || 29 de febrer, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 120471 - || || 6 de març, 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120472 - || || 1 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 120473 - || || 2 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 120474 - || || 2 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 120475 - || || 1 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 120476 - || || 1 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 120477 - || || 30 de juliol, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120478 - || 1992 QS || 29 d'agost, 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 120479 - || || 2 de setembre, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120480 - || || 2 de setembre, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120481 Johannwalter || || 24 de setembre, 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 120482 - || 1992 TA || 2 d'octubre, 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120483 - || || 21 de gener, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120484 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120485 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120486 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120487 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120488 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120489 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120490 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120491 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120492 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120493 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120494 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120495 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120496 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120497 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120498 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120499 - || 1993 NA || 9 de juliol, 1993 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-
| 120500 - || 1993 OM || 24 de juliol, 1993 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-
0